Memorial Van Damme 2012 – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 7 września 2012 na stadionie Króla Baudouina I Brukseli.

Zawody kończyły cykl Diamentowej Ligi IAAF w sezonie 2012. Podczas mityngu Amerykanin Aries Merritt czasem 12,80 ustanowił nowy rekord świata w biegu na 110 metrów przez płotki.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Belgii
Memorial Van Damme